Okręty US Navy o nazwie USS "Savannah", pochodzącej od miasta Savannah:
Pierwszy "Savannah" był jednodziałową galerą zbudowaną w 1799.
Drugi "Savannah" był fregatą żaglową zwodowaną w 1842.
Trzeci "Savannah" (AS-8) był tendrem okrętów podwodnych podczas I wojny światowej
Czwarty "Savannah" (CL-42) był lekkim krążownikiem służącym podczas II wojny światowej
Piąty "Savannah" (AOR-4) był szybkim tankowcem będącym w służbie w latach 1970-1995.

Inne okręty
 CSS "Savannah" – nazwa dwóch okrętów Confederate States Navy
 SS "Savannah" był pierwszym parowcem, który przepłynął Atlantyk
 NS "Savannah" był statkiem handlowym o napędzie atomowym, który był używany w latach 1962-1972.
Savannah